Лисово може да се отнася за:

България 
 Лисово, село в Област Хасково, в Община Свиленград

Полша 
 Лисово, село в Подляско войводство, в Шемятички окръг, в Община Дрохичин
 Лисово, село в Западнопоморско войводство, в Грифишки окръг, в Община Плоти
 Лисово, село в Западнопоморско войводство, в Кошалински окръг, в Община Маново
 Лисово, село в Западнопоморско войводство, в Старгардски окръг, в Община Хочивел